Jarosinski oder Jarosiński ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Jarosinski (* 1971), US-amerikanischer Germanist und Blogger
 Łukasz Jarosiński (* 1988), polnischer Fußballtorhüter